Dowschenko ist der Familienname folgender Personen:

 Oleksandr Dowschenko (1894–1956), sowjetischer Regisseur und Schriftsteller
 Otar Dowschenko (* 1981), ukrainischer Journalist, Blogger und Autor
 Magomed Dovjenko (* 1993, eigentlich: Dowschenko), russisch-deutscher Modedesigner